Верша — вид рыболовной снасти из ивовых прутьев. Имеет вид каркасной конструкции, сходящейся на конус, чтобы рыба, заплыв, не могла развернуться. Весьма сходный тип снасти представляет собой морда. В качестве разновидностей, аналогов или диалектных синонимов верши рассматриваются вентерь, норот,  нерша, нерето, вере́нька, корчага.

Верша может быть использована для ловли рыбы в экстремальных условиях, когда никаких других снастей под руками нет. Именно поэтому широко употреблялась в старину на Руси и в других славянских землях. До сих пор активно используется на периферии бывшего СССР. Применяется также для ловли крабов.

Верша и иные рыболовные снасти упомянуты в рассказе Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь»:

«А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода, и сети, и верши, и норота, и наконец… уду!»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Верши, сети и ловушки

Рыболовные снасти
Плетёные изделия